Gaia steht für:
 Gaia (Mythologie), die Urmutter in der griechischen und römischen Mythologie
 Gaia (Vorname), weiblicher Vorname, siehe auch Gaius

Natur:
 Gaia-Hypothese, systemtheoretische Hypothese bezüglich der Biosphäre der Erde
 Gaiazoo, niederländischer Tierpark
 Umweltstiftung Gaia, Umweltstiftung Fundação Gaia

Kultur und Bildung:
 Gaia, imaginärer Planet in Isaac Asimovs Foundation-Zyklus
 Gaia (Musikgruppe), eine Schweizer Electroband
 GAÏA (Album) von Alan Simon
 Gaia – Grüne Hölle, Fantasyfilm von Jaco Bouwer aus dem Jahr 2021
 Gaia University, Universität in Mexiko (GaiaU)

Technik:
 Gaia Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Gaia (Raumsonde), im Dezember 2013 gestartete astrometrische Mission der ESA
 Gaia (Schiff), Nachbau des Gokstad-Schiffes
 Gaia (Software), Googles zentrales Authentifizierungssystem (Single-Sign-On-System)
 Gaia (Softwareentwicklung), Entwurfsmethodik für Multiagentensysteme nach Wooldridge, Jennings, Kinny
 Gaia (Spieleentwickler), japanisches Computerspiel-Entwicklerstudio

Orte:
 Gaià, Dorf in Spanien
 Gaia (Dolj), Dorf in Rumänien
 Vila Nova de Gaia, Stadt in Portugal
 Alternativname für Wadi Musa, Ort in Jordanien
 als Gaià katalanische Bezeichnung für den Río Gayá

Personen:
 Gaia (Massylier), König der Massyler und Vater von Massinissa
 Gaia (Sängerin) (* 1997), italienische Popsängerin
 Michele Gaia (* 1985), italienischer Straßenradrennfahrer
 Gaia, Pseudonym des niederländischen Trance-DJs und Produzenten Armin van Buuren

GAIA steht für:
 GAIA, Hotelanlage auf dem Mond in Frank Schätzings Thriller Limit
 GAIA Inc., Abkürzung der Flughafen-Betriebsgesellschaft des Flughafens Grantley Adams International Airport auf der Insel Barbados
 GAIA Kammermusikfestival in der Schweiz
 GAIA (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift, die sich mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen befasst

Siehe auch: 
 Gaya (Begriffsklärung)
 Gaea
 Gaja

Abkürzung